Lindtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lindtjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (14,2 ha)
Lindtjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lindtjärnen (Rölanda socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lindtjärnen (Grava socken, Värmland, 659459-136470), sjö i Karlstads kommun, 
Lindtjärnen (Grava socken, Värmland, 659819-136549), sjö i Karlstads kommun, 
Lindtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,7 ha)
Lindtjärnen (Övre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun, 
Lindtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Lindtjärnet, Värmland, sjö i Säffle kommun, 
Lindtjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Lindtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (28,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn